

Persone 
Bjørn Nørgaard – artista danese
Carsten Norgaard – attore danese
Christian Nørgaard – calciatore danese
Hans Ulrik Nørgaard-Nielsen – astronomo danese
Kari Norgaard – sociologo statunitense
Lise Nørgaard – giornalista danese
Richard B. Norgaard – docente dell'università di Berkeley

Musica 
Nørgaard – singolo dei The Vaccines del 2011